Ка́нторов — еврейская фамилия, происходит от слова «кантор» (синагогальный певец).

Родственные по происхождению фамилии — Хазанов, Кантор, Спивак, Спиваковский.

Известные носители 
 
 Канторо́в, Жан Жак (род. 1945) — французский скрипач и дирижёр.

См. также 
 Кантор
 Канторович
 Канторовичи